Sabbio steht für:

 Sabbio Chiese, Gemeinde im Val Sabbia, Provinz Brescia, Italien

Siehe auch:
 Nicolini da Sabbio
 Sabbia, Ortsteil der Gemeinde Varallo in der Provinz Vercelli, Italien